foutieve spelwijze voor Wienermelange, een romige gesuikerde koffie, afgewerkt met slagroom en cacaopoeder
 Wiener melange (album), muziekalbum van André Rieu, bekroond met twee Buma Exportprijzen